Amsterdamer est une marque de tabac à pipe et à rouler de la société danoise . Elle a d'abord appartenu à la française SEITA (société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes), à Altadis de 1999 à 2008, puis à Imperial Tobacco jusqu'en 2015.

Il était à l'origine composé de tabacs provenant d'Indonésie, importés dans le port d'Amsterdam, d'où provient son nom.

Notes et références 

Marque de tabac